John Gilmore (1780-1845) – politico statunitense della Pennsylvania
John Gilmore – attivista statunitense
 John Gilmore – giocatore di football americano statunitense
 John Gilmore – musicista statunitense
 John Gilmore – scrittore statunitense